Истина — слова и значения.

Значения 
 Истина — знание, соответствующее действительности.
 в философии — отражение объекта познающим субъектом, воспроизведение его таким, каким он предположительно существует сам по себе, как бы вне и независимо от познающего субъекта и его сознания.
 Истина относительная, истина абсолютная — стратификация познания в философии буддизма.

Названия 
 Истина (альбом) — альбом группы Монгол Шуудан. Выпущен в 1996 году.
 Истина (фильм) — фильм режиссёра Анри-Жоржа Клузо 1960 года.
 Истина (журнал) — журнал, издававшийся с 1863 по 1889 годы.
 Истина (долг) — (устар.) капитал, тело долга.

Аббревиатура 
 ИСТИНА — сокращённое наименование библиографической и наукометрической автоматизированной системы (базы данных) — «Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАучно-технической информации », разработанной в МГУ.